Genesys 300 (XPEL 375) — один из традиционных этапов IndyCar Series, проводящийся на автодроме Texas Motor Speedway, недалеко от Форт-Уэрта (штат Техас, США). Гонка обычно проводится поздно вечером в одну из суббот в первой половине июня.

В 1997—2005 и с 2010 этап являлся первой гонкой после Indianapolis 500.

Дебютировав в календаре IRL в 1997 году, этап стал первой гонкой чампкаров в штате Техас с 1979 года (тогда на этой территории был проведён один из этапов USAC National Championship Trail).

Этап считается вторым по посещаемости, популярности и престижу после Indy 500.

Гонки чампкаров в Техасе 
Впервые гонки чампкаров/индикаров в мегаполисе Даллас-Форт-Уэрт прошли на Arlington Downs Raceway (недалеко от Арлингтона). AAA санкционировала 5 гонок в период с 1947 по 1950. USAC провёл ещё десять, но уже на Texas World Speedway в Колледж-Стейшен. То соревнование прекратило своё существование с закрытием трека в 1980.

В 1997 IRL проводит свою дебютную гонку на Texas Motor Speedway. То соревнование стало первой гонкой чампкаров на суперспидвеях под искусственным освещением. Та гонка также известна проблемами с системой электронного хронометража, в результате чего победителем гонки был вначале объявлен другой пилот.

Сверхскоростной характер трассы позволяет пилотам в любой момент бороться в несколько рядов. Именно поэтому множество самых плотных финишей в истории серии состоялись именно в Форт-Уэрте. Например, победителя и второго призёра в 2008 году разделило всего 0.0479 секунды.

Вторая гонка 
В 1998—2004 годах IRL проводил осенью второе 500-километровое соревнование на треке в Форт-Уэрте. Эта гонка проходила в середине дня и являлась финальной в сезоне. Осенний этап прекратил своё существование после сезона 2004 года — ему на смену пришла вторая гонка высшего дивизиона NASCAR — NASCAR Sprint Cup Dickies 500.

В 2003 году была одержана редкая победа, где лидер получил отмашку не клетчатым, а красным флагом. Лидировавший в тот момент Жиль де Ферран одержал таким образом победу из-за того, что в серьёзную аварию угодил Кенни Брак. После реабилитации швед потом несколько раз пытался вернуться — правда безуспешно. Официальной причиной остановки той гонки стала невозможность очистить трассу от обломков до финишного флага.

Формат гонки 

При открытии трассы протяжённость овала составляла 2,4 км. Первые гонки IRL проходили на 208 кругов / 500 км.

В 2001 году трасса была перемерена и её протяжённость официально стала 2,342 км. Протяжённость гонки изменилась, сократившись до 200 кругов / 468,319 км.

Начиная с 2007 года регламент гонки пересмотрен — теперь пилоты должны проезжать 228 кругов / 550 км (при использовании старой версии длины трассы, официальной у организаторов этапа; однако статистика серии оперирует последним значением и считает длину последних гонок не как 550,4 км, а как 533,88).

С 2009 года время старта гонки сдвинуто на 21:00 местного времени — тем самым гонка полностью стала полностью проводиться при искусственном освещении, а не в сумерках, как несколько лет до этого.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 этап был укорочен до 300 миль и 200 кругов. Этап открывал сезон 2020 года, все сессии прошли в течение одного дня при пустых трибунах.

Двойной этап 
В 2011 году использовался экспериментальный формат двойных гонок, который использовался USAC 1970-х и в начале 1980-х годов. Этап состоял из двух гонок по 114 кругов, в каждой гонке был отдельный победитель, и за каждую гонку начислялась половина очков. Стартовая решётка на первую гонку определялась по результатам квалификации. После завершения первой гонки был перерыв, и стартовая решётка второй гонки определялась жеребьевкой. В 2012 году данный формат был отменён.

В 2021 году на Texas Motor Speedway вновь были проведены две гонки, но на этот раз они считались за два отдельных этапа с полноценными очками.

Победители прошлых лет 

 1997: победителем гонки первоначально объявлен Билли Боат, однако позднее была выявлена ошибка хронометража и победа была отдана Ари Лёйендейку.
 2000: Гонка перенесена с субботы на воскресенье из-за дождя
 2001: Гонка перенесена с 11 на 16 сентября из-за серии терактов в стране.
 2003: Октябрьская гонка укорочена до 195 кругов / 292.5 миль из-за серьёзной аварии с участием Кенни Брака.
 2016: Гонка была изначально была перенесена на воскресенье из-за дождя, а затем из-за дождя была остановлена и продолжена 27 августа из-за логистических проблем.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150817050745/http://www.indycar.com/
 http://www.champcarstats.com

550